Polska Liga Koszykówki 1986/1987 – 53. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski był Zagłębie Sosnowiec, który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1985/1986. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Runda zasadnicza

Play-off 

O 3. miejsce

Miejsca 5-8 

O 7. miejsce

O utrzymanie

Ostateczna kolejność 

Do ligi awansowały: Resovia Rzeszów, Legia Warszawa i Stal Stalowa Wola.

Czołówka strzelców 
 Dariusz Zelig (Śląsk Wrocław) - 792
 Jerzy Binkowski (Gwardia Wrocław) - 737
 Krzysztof Fikiel (Wisła Kraków) - 710
 Eugeniusz Kijewski (Lech Poznań) - 671
 Leszek Doliński (AZS Koszalin) - 640
 Jarosław Jechorek (Lech Poznań) - 560
 Henryk Wardach (Zagłębie Sosnowiec) - 547
 Adam Fiedler (Stal Bobry Bytom) - 546
 Krzysztof Klimczyk (Hutnik Kraków) - 534
 Tomasz Torgowski (Lech Poznań) - 527

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1986/1987

Polska Liga Koszykówki
1986 w koszykówce
1987 w koszykówce
1986 w polskim sporcie
1987 w polskim sporcie